Stinfalo – personaggio della mitologia greca, fratello di Pereo
 Stinfalo – antica città greca che sorgeva presso il lago Stinfalia o "palude stinfalide", tra i monti del Peloponneso presso Nemea

Pagine correlate 
 Uccelli del lago Stinfalo